SZN steht für:
 Santa Cruz Island Airport (IATA-Code), Flugfeld auf Santa Cruz Island, kalifornische Kanalinseln, Kalifornien

szn steht für:
 Sula (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf den Sula-Inseln

Abkürzung